Hannes Alfvén – fisico svedese
 Hannes Halldórsson – calciatore e regista islandese
 Hannes Kirchler – discobolo italiano
 Hannes Messemer – attore tedesco
 Hannes Meyer – architetto svizzero
 Hannes Peckolt – velista tedesco
 Hannes Schick – giornalista e fotoreporter statunitense
 Hannes Wolf – allenatore ed ex calciatore tedesco